«Буран» — советский и российский футбольный клуб из Воронежа. Основан в 1954 году. Команда представляла Воронежское авиационно-строительное объединение (бывший п/я 71).

Команда провела два сезона на уровне команд мастеров: в 1990 и 1991 годах во Второй низшей лиге СССР, в это время её тренировал Валерий Нененко.

Названия 
 1954—1958 — «Крылья Советов-II»;
 1958—1962 — «Труд» (клуб);
 1963—1967 — «Машиностроитель»;
 1968—1977 — «Зенит»;
 1978—1993 — «Буран».

Достижения 
 В Второй низшей лиге СССР — 8-е место в зональном турнире (1990).
 Обладатель Кубка РСФСР среди КФК (1988).
 Обладатель Кубка Юга среди КФК (1978, 1988, 1989).
 Чемпион Воронежской области (1959, 1961, 1968, 1970, 1971, 1973, 1975, 1978, 1979, 1986, 1988, 1989).
 Обладатель Кубка Воронежской области (1961, 1962, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1987, 1988).

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Буран»

Примечания

Ссылки 
 В базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Воронежа